Мирсаид Ашуров () — таджикский советский горняк, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в 1936 году. Таджик. Беспартийный. Образование среднее.

С 1953 года — колхозник, разнорабочий шахтостроительного управления, путевой горнорабочий. С 1965 года — горнорабочий очистительного забоя, с 1973 года — крепильшик горных выработок шахты им. Ленина шахтоуправления «Таджикское» в городе Шураб Ленинабадской области.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 8, 9 созыва (1970—1979) от Исфаринского избирательного округа № 363 Таджикской ССР. Член Комиссии законодательных предположений Совета Национальностей 9-го созыва.

Источники 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 8 созыва
 , с. 45.

Депутаты Совета Национальностей от Таджикской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Члены Комиссии законодательных предположений Совета Национальностей
Шахтёры СССР